Shrike steht für:
 englischer Name der Würger (Laniidae), einer Vogelfamilie aus der Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes)
 AGM-45 Shrike, US-amerikanische taktische Luft-Boden-Rakete
 Curtiss A-8 Shrike, amerikanisches Bombenflugzeug
 Curtiss A-14 Shrike, amerikanisches Bodenangriffsflugzeug
 Eine Figur in der Romanserie Die Hyperion-Gesänge